Ацуги:

 Ацуги — особый город Японии, расположенный в префектуре Канагава.
 Ацуги — железнодорожная станция на линиях Одавара и Сагами, расположенная в городе Эбина, префектуры Канагава.